Partia Liberalna – belgijska partia polityczna działająca w latach 1846–1961
 Partia Liberalna – brytyjska partia polityczna
 Partia Liberalna – bułgarska partia polityczna
 Partia Liberalna – hiszpańska partia polityczna działająca w latach 1880–1931
 Partia Liberalna – hiszpańska partia polityczna działająca w latach 1976–1989
 Partia Liberalna – islandzka partia polityczna
 Partia Liberalna – mołdawska partia polityczna
 Partia Liberalna – węgierska partia polityczna

Zobacz też 
 Kolumbijska Partia Liberalna – kolumbijska partia polityczna
 Liberalna Partia Australii – australijska partia polityczna
 Liberalna Partia Kanady – kanadyjska partia polityczna
 Partia Liberalna – nowozelandzka partia polityczna